Вяземка — топоним в России:

Населённые пункты 
 Вяземка — деревня в Ижморском районе Кемеровской области.
 Вяземка — село в Земетчинском районе Пензенской области.
 Вяземка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Вяземка — деревня в Нелидовском районе Тверской области.

Реки 
 Большая Вяземка — река в Подмосковье.
Вяземка — река в Тверской области.